Rom 5:12 е десети студиен албум на блек метъл групата Marduk.

Състав 
 Даниел „Мортус“ Ростен – вокали
 Морган „Ивъл“ Хякансон – китара
 Магнъс „Диво“ Андерсон – бас

Гост-музиканти 
 Емил Драгутинович – барабани в песни 1, 2, 4, 6, 8, 10
 Й. Густафсон – барабани в песни 3, 7, 9
 Йоаким Гьотберг – вокали в Cold Mouth Prayer
 Наймас Немтеанга – вокали в "Accuser/Opposer"

Песни

Бележки 

Албуми на Мардук
Музикални албуми от 2007 година